Biden ist der Familienname folgender Personen:
 Beau Biden, eigentlich Joseph Robinette Biden III, (1969–2015), US-amerikanischer Jurist und Politiker, Sohn von Joe Biden
 Edmund Preston Biden (1898–1959), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor, siehe Preston Sturges
 Hunter Biden (* 1970), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Wirtschaftslobbyist, Sohn von Joe Biden
 Jill Biden (* 1951), zweite Ehefrau Joe Bidens
 Joe Biden, eigentlich Joseph Robinette Biden Jr., (* 1942), US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident und Präsident
 Neilia Hunter Biden (1942–1972), erste Ehefrau Joe Bidens

Biden ist außerdem:
 ein Spitzname des Asteroiden 2012 VP113

Siehe auch:
 Bidens, Pflanzengattung der Zweizähne innerhalb der Familie der Korbblütler